Rotselet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rotselet, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (60,9 ha)
Rotselet, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (12,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn